

Sigle 
 Geostationary Earth Orbit  – rete satellitare ad orbita geostazionaria
 Grupo Especial de Operaciones  – unità antiterroristica spagnola

Codici 
 GEO  – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Timehri / Cheddi Jagan di Georgetown (Guyana)
 geo  – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua georgiana
 GEO  – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Georgia

Informatica 
 Geo  – microformat per coordinate geografiche WGS84 in XHTML
 .geo  – proposta di dominio di primo livello

Geografia 

 Geo  – frazione del comune di Ceranesi nella città metropolitana di Genova

Altro 

 Geo  – famiglia di mensili
Geo – marchio di automobili
 Geo  – nel videogioco Spectrobes, oggetti con delle gemme contenenti creature potentissime e immortali
 Geo  – programma televisivo di Rai 3